В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Яна Новотна (Переможниця)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Емі Фрейзер (3-тє коло)

 Яна Новотна (3-тє коло)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Сабін Аппельманс (3-тє коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Ізабель Куето (1-ше коло)
 Клаудія Порвік (1-ше коло)
 Наоко Савамацу (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International